Kin – miasto na Okinawie.
 Port lotniczy Kingston-Norman Manley
 Kin – ścieżka dźwiękowa skomponowana przez szkocki zespół Mogwai